Die Scottish Football League Division Two wurde 1923/24 zum 25. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die fünfundzwanzigste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1923/24 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann der FC St. Johnstone, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Cowdenbeath den Aufstieg in die Division One sicherte. Der FC Vale of Leven und Lochgelly United stiegen in die neugegründete Division Three ab.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1923/24 bei statto.com

Fußballsaison 1923/24
1923 24